Гео́ргий Дени́сов:
 Денисов, Георгий Апполинарьевич (1909—1996) — советский государственный и партийный деятель, дипломат.
 Денисов, Георгий Васильевич (1894—1975) — советский  военный, генерал-майор.
 Денисов, Георгий Михайлович (1917—2002) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Денисов, Георгий Михайлович (1915—1979) — советский государственный деятель, председатель Кемеровского промышленного облисполкома.
 Денисов, Георгий Яковлевич (1910—2005) — первый секретарь Мурманского обкома КПСС.